Меса дел Окоте има више значења:

 Меса дел Окоте (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Окоте (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику